Saaleck (plaats) - een plaats in Duitsland
Kasteel Saaleck - een kasteel bij Saaleck